EIB peut faire référence à :
 Bus EIB (où EIB signifie European Installation Bus), un standard européen, normalisé ISO, créé en 1987 par quelques constructeurs européens du domaine de l'énergie et des techniques du bâtiment.
 Exbibyte (en français, exbioctet ou Eio), 2 octets.
 Banque européenne d'investissement (European Investment Bank en anglais)